Продюсерская компания — организация, занимающаяся продюсированием, работой с артистами и медиапродуктом.

Направления деятельности 

По своей сути, продюсерская компания — это многофункциональная организация, направление деятельности которой может меняться в зависимости как от тренда и спроса на рынке развлечений, так и от квалификации сотрудников этой организации.

Часто ошибочно продюсерами называют менеджеров, которые не создают, а распространяют или продают продукцию центра на гастролях и др. коммерческих мероприятиях.

Продюсерская компания может заниматься как созданием, так и менеджментом «звёзд эстрады » или производством медиапродукции. Некоторые продюсерские центры совмещают функции концертного или event- агентства. Однако, отличительной характеристикой продюсерского подразделения является преимущественно творческая деятельность продюсеров по подготовке артистов, а также ведение административной деятельности в сфере шоу-бизнеса.

Также многие продюсерские компании занимаются производством телепередач.

Многие продюсерские компании, совмещая деятельность по работе с артистами, являются и звукозаписывающими лейблами (лейбл звукозаписи).

Понимание продюсерской компании в России 

В странах бывшего СССР под продюсерскими компаниями часто понимали организации, которые занимались привлечением спонсоров или инвестиций для работы с артистами или организации мероприятий.

Виртуальные продюсерские компании 

С развитием глобальной сети интернет и появлением сервиса типа «Skype», стало возможным создавать виртуальные центры в сетевом варианте, такие, как. например, виртуальный продюсерский центр  «Record» v 2.0. В таких условиях исполнители разных стран планеты могут быть в постоянном контакте «артист-продюсер», находясь в десятках тысяч километров друг от друга.

Это способствует интеграции разных культур всего мира, и позволяет иметь творческие, партнёрские отношения между талантливыми исполнителями и продюсерами, которые реально никогда даже не встречались. Такие коммуникации чрезвычайно удобны и полезны, для создания уникальных произведений в разных областях искусств. Особенное развитие таких сетевых коммуникаций наблюдается в области современной музыки.

Слова и выражения